Il singolare del torneo di tennis Cairo Open 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Manuel Orantes che ha battuto in finale François Jauffret 6–0, 4–6, 6–1, 6–3.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cairo Open 1975